Los ctenosauríscidos (Ctenosauriscidae) son una  familia de grandes diápsidos arcosaurios crurotarsianos  que vivieron durante el período Triásico. Todas las especies tenían grandes velas en la espalda. El análisis filogenético reciente los vincula estrechamente con Poposauridae.

Es el clado que  contiene Ctenosauriscus koeneni (Huene, 1902) pero no Poposaurus gracilis (Mehl, 1915), Effigia okeeffeae (Nesbitt & Norell, 2006), Postosuchus kirkpatricki (Chatterjee, 1985), Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768), Ornithosuchus longidens (Huxley, 1877) o Aetosaurus ferratus (Fraas, 1877). El miembro principal de este grupo de crurotarsianos inusuales es  Ctenosauriscus, una forma con altas espinas en la espalda en el Triásico Superior en Europa. Carroll (1988) le puso el nombre Lotosaurus a esta familia, aunque su monofilia no ha sido establecida.

Géneros

Filogenia 
Ctenosauriscidae fue nombrado por Oskar Kuhn en 1964 para incluir al género Ctenosauriscus. Es un taxón basado en raíces definido por Richard J. Butler, Stephen L. Brusatte, Mike Reich, Sterling J. Nesbitt, Rainer R. Schoch y Jahn J. Hornung en 2011 como "el clado más inclusivo que contiene a Ctenosauriscus koeneni pero no a Poposaurus gracilis, Effigia okeeffeae, Postosuchus kirkpatricki, Crocodylus niloticus, Ornithosuchus longidens, o Aetosaurus ferratus". Los siguientes cladogramas siguen el análisis de 2011 realizado por Butler et al., el primero basado en Brusatte et al. 2010 y el segundo en Nesbitt et al. 2011.

Véase también
 Dimetrodon
 Edaphosaurus

Referencias

Enlaces externos 
 Osteologia de Arizonasaurus babbitti
 Ctenosauriscidae en TaxonSearch

Rauisuchia
Fósiles del Triásico